Денко Николов (Младенов) Попов е български революционер, деец на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Денко Николов е роден в кумановското село Младо Нагоричане, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Става четник в четата на дядо Ильо войвода. Участва в Сръбско-турската война през 1876 година и в Руско-турска война (1877-1878).

След войната живее в новоосвободения Лом. Деец е на Македоно-одринската организация. Делегат е на Петия и Осмия македоно-одрински конгрес от Ломското дружество.

Участва в Илинденско-Преображенското въстание в 1903 година и в Балканската война (1912 - 1913) като опълченец. Доброволец в Македоно-одринското опълчение е и синът му Коле Денков, който служи във втора рота на 11 сярска дружина.
Дъщеря му Райна Денкова Попова се жени за офицера и революционера Борис Дрангов и негов внук е Кирил Дрангов.

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОК
Македоно-одрински опълченци
Хора от община Старо Нагоричане
Доброволци в Сръбско-турската война (1876)
Участници в Руско-турската война (1877 – 1878)
Починали в София
Български имигранти от Македония в Лом